Atzitzihuacan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santiago Atzitzihuacán, ort, Puebla, 
 Atzitzihuacán, kommun, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar